Самат Бакытович Шамши (; 5 февраля 1996) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Окжетпес».

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в 2014 году в составе клуба «Байтерек».

В начале 2018 года подписал контракт с клубом «Ордабасы». 17 марта 2018 года в матче против петропавловского клуба «Кызыл-Жар СК» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

18 июля 2019 года дебютировал в Лиге Европы в матче против грузинского клуба «Торпедо» Кутаиси.

В сборной 
23 марта 2018 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Франции (0:3).

Достижения 
 «Ордабасы»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2019
 Обладатель Кубка Казахстана: 2022

Клубная статистика

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Байтерек»
Игроки ФК «Кыран»
Игроки ФК «Ордабасы»